Нуає́-сюр-Шер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 80 км на південний захід від Орлеана, 36 км на південь від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2842,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нуає-сюр-Шер на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Нуає-сюр-Шер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер